Rat Island ist der Name folgender Inseln:

in Australien:
 Rat Island (Houtman-Abrolhos), Insel der Easter Group
 Rat Island (Western Australia), Insel in Westaustralien

in Neuseeland:
 Rat Island (Northland), Insel im Whangārei Harbour
 Rat Island (Southland), Insel westlich von Stewart Island

in Papua-Neuguinea:
 Rat Island (Papua-Neuguinea), Insel der Purdy-Inseln
in St. Lucia:
 Rat Island (St. Lucia)

in den Vereinigten Staaten:
 Rat Island (Connecticut)
 Rat Island (Florida)
 Rat Island (Idaho)
 Rat Island (New York) im City Island Harbor
 Rat Island (Rhode Island)
 Rat Island (South Carolina)
 Rat Island (Tennessee)
 Rat Island (Washington)
 Rat Island, früherer Name von Hawadax Island, einer Insel der Rat Islands der Aleuten

Siehe auch:

 Rat Islands, Inselgruppe der Aleuten